Вэй Инъу (кит. трад. 韋應物, кит. упр. 韦应物, паллад. Wéi Yìngwù; 737—792) — китайский поэт времён династии Тан.

Биография 
Родился в 737 году в столице Чанъань. Его род был влиятелен и богат. В 750 году успешно сдал императорские экзамены. Работал в императорской свите Сюань-цзуна. Карьера была прервана мятежом Ань Лушаня, во время которого поэт переезжает в Лоян. Ослабление центральной власти и политическая нестабильность повлияли на мировоззрение поэта — он уходит в буддийский монастырь. В 763 году возвращается в Чанъань, где получает должность при дворе. Впоследствии несколько раз уходит из мира, снова возвращаясь. В 783 году назначен губернатором Чучжоу. В 787 году возглавляет префектуру Цзяньюан. В 788 — губернатор Сучжоу. В 790 году подаёт в отставку и окончательно селится в монастыре около Сучжоу, где и умирает в 792 году.

Его произведения входят в антологию Триста танских поэм.

Литература 
 Поэзия эпохи Тан. — : Художественная литература, 1987. — С. 249—250.

Китайские поэты